ЛАМДАН — департамент разведки ВВС Израиля.
 Ламдан, Хана — израильский политик.